Géode peut désigner :
 Une géode, construction mathématique et architecturale,
 La Géode, monument et cinéma parisien dont le nom fait référence au premier sens,
 La géode, une forme minérale,
 Une géode osseuse en médecine, qui est une cavité d'origine pathologique formée dans les tissus d'un organe,
 La pâtisserie géode, une tartelette à la crème brûlée vanille surmontée d’une boule de mousse au chocolat enrobé de glaçage, développée par le chef pâtissier agenais Jean-Pierre Semper.

Paronyme 
 Le Geode est un microprocesseur.

Acronyme 
 GEODE (géographie de l'environnement) est le nom d'une unité mixte de recherche du CNRS et de l'université Toulouse-II-Jean-Jaurès dont les travaux de recherche portent sur l’étude des paysages et de l’environnement.

es:Advanced Micro Devices#Geode